Cele bezeichnet:
 Cèlè Xiàn, ein Kreis im Süden des Uigurischen Autonomen Gebiets Xinjiang im Nordwesten Chinas, siehe Qira
 Cele (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten

Cele ist der Familienname folgender Personen:
 Bheki Cele (* 1952), südafrikanischer Politiker
 Henry Cele (1949–2007), südafrikanischer Fußballtorhüter und Schauspieler
 Mondli Cele (1989–2016), südafrikanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Célé
 Celle, Stadt in Niedersachsen